Aurikel (plant) (Primula auricula), een plant uit het geslacht sleutelbloem
Aurikel (hart) of hartoor, een onderdeel van het hart